Een stuk gereedschap -meestal niet elektronisch- met een specifieke functie.
 muziekinstrument - een voorwerp dat ontwikkeld is om muziek mee te maken
 meetgereedschap - instrumenten die zijn gemaakt om waarden (lengte, temperatuur, tijd, druk etc.) of eigenschappen (smeltpunt, brekingsindex etc.) te bepalen
 wetenschappelijk instrument - een classificatie binnen de belastingwetgeving voor meetinstrumenten die (uitsluitend) zijn bedoeld om te helpen bij wetenschappelijk onderzoek
 psychometrisch instrument - een verzameling vragen of observaties die erop gericht is bij mensen een specifieke eigenschap of attitude in kaart te brengen
medisch instrument - bedoeld voor de diagnose en behandeling van ziekten
optisch instrument - gebruikt in de fotografie en microscopologie
financieel instrument - contractuele afspraak die erop gericht is een bepaalde financiële realiteit tot stand te brengen zoals het verschaffen van kapitaal of het overdragen van risico